

Sigle 
FAIR est un sigle.

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 C. J. Fair (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Elinor Fair (1903-1958), actrice américaine ;
 Jad Fair (1954-), chanteur et guitariste américain ;
 Yvonne Fair (1942-1994), chanteuse américaine.

Divers 
 Fair, association française.